Presso la Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) sono indicate come Be 4/6 due serie di tram:

 Tram VBZ Be 4/6, detti "Mirage"
 Tram VBZ Be 4/6, detti "Tram 2000"